Aleister Crowley (occultist)
Daniel Crowley (Engels voetballer)
Joseph Crowley (Amerikaans politicus)
Crowley County
Crowley (film)
Crowley; Personage uit de Grijze Jager boeken

Crowley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crowley (Colorado)
Crowley (Louisiana)
Crowley (Texas)